Municipio de Amboy puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Amboy (condado de Lee, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de Amboy (condado de Hillsdale, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Hillsdale.
 Municipio de Amboy (condado de Cottonwood, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cottonwood.
 Municipio de Amboy (condado de Fulton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Fulton.